Diaspora může být:

 Diaspora – etnické společenství určitého národa na určitém území, které se tam zdržuje a udržuje
 Diaspora (botanika) – část rostliny, která se podílí na jejím rozšiřování a je schopna dorůst do nového jedince
 Diaspora (software) – software sociálních sítí
 Diaspora* (sociální síť) – distribuovaná sociálních sítí

Externí odkazy